«Encino» puede hacer referencia a:

Botánica 
 Árbol Encino (Quercus ilex), o encina, carrasca, chaparra o chaparro.
 Varias especies de Quercus como Quercus arizonica, Quercus emoryi y Quercus hypoleucoides.

Divisiones administrativas 
Colombia
 Encino (Santander)
Estados Unidos
 Encino (California)
 Encino (Nuevo México)
 Encino (Texas)

Miscelánea 
 Encino Man (El hombre de California) (1992), película.